Opus incertum kan syfta på:

 Opus incertum (murteknik) æ en romersk murteknik där oregelbundna stenar infogas efter ett avancerat mönster
 Opus incertum (diktsamling) –en diktsamling av Gunnar Ekelöf 1930